Джон Тава́рес (; 20 сентября 1990, Онтарио Канада) — профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий. В период с 2009 по 2018 год, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», с 9 сентября 2013 года капитан команды. Участник матча всех звёзд НХЛ (2012, 2015, 2018). На период локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013 присоединился к швейцарскому клубу «Берн». Олимпийский чемпион 2014 года. В настоящее время игрок клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

Международная 
В составе канадской сборной выиграл золотые медали молодёжных чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах. Был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата 2009 года с 8 голами и 15 очками в шести играх. Он также принимал участие в юношеском чемпионате мира 2006, но медалей Канада не завоевала. Во взрослом чемпионате мира участвовал трижды (2010, 2011, 2012). Олимпийский чемпион 2014 года.

Стиль игры 
Стиль игры Тавареса стали сравнивать со стилем таких игроков, как Майк Босси, Горди Хоу, Уэйн Гретцки сразу после того, как он в 16 лет побил рекорд забитых голов в ОХЛ. Отличный снайпер, Таварес часто получает похвалу тренеров за своё умение предвидеть игру, с тех пор как он стал играть в ОХЛ. Нехватка скорости — недостаток, над исправлением которого он работал всю свою юниорскую карьеру.

Таварес — лидер на льду и игрок, который ведёт за собой команду. Команда «Oshawa Generals» сделала Тавареса своим капитаном в 2008 году, а в молодёжной сборной Таварес был альтернативным капитаном.

Награды и достижения 

Юниорские лиги

Сборная

Статистика

Клубная карьера

Международная статистика

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК «Берн»
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Первые номера драфтов НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ